Le Championnat du Portugal de football 1946-1947 est la  de la compétition qui voit le sacre final du Sporting CP.

Le championnat national est élargi à 14 équipes, et qui pour la première fois envisage un principe de montée et descente de division. Cette saison a été une promenade pour les Lions qui deviennent champions nationaux pour la . Ici commence la saga des célèbres Cinco Violinos.

Fernando Peyroteo est de nouveau couronné comme meilleur buteur avec 43 buts en 19 matches , établissant un nouveau record, qui durera jusqu'en 1974.

Clubs participants 

Cette saison encore les équipes sont admissibles, par le biais de qualifications dans des tournois régionaux. Le nombre de clubs participants passe de douze à quatorze. Le deuxième de l'AF Braga est qualifié ainsi que le champion de deuxième division de la saison passée, à savoir le FC Famalicão et le GD Estoril-Praia.

Classement par AF 

 AF Lisbonne : 5 clubs (Atlético CP, Os Belenenses, SL Benfica, Sporting CP et le Estoril, champion de deuxième division 1945-46)
 AF Porto : 2 Clubs (Boavista FC, FC Porto)
 AF Braga : 2 clubs (FC Famalicão, Vitória Guimarães)
 AF Algarve-Faro : 1 club (SC Olhanense)
 AF Aveiro : 1 club (AD Sanjoanense)
 AF Coimbra : 1 club (Académica)
 AF Portalegre : 1 club (SL Elvas)
 AF Sétubal : 1 club (Vitória de Setúbal)

La pré-saison

Championnat de l'AF Algarve 

Olhanense, remporte son .

|}

Championnat de l'AF Aveiro 

l'AD Sanjoanense remporte son  de champion de l'AF Aveiro, ce qui lui permet de participer à son premier championnat national, grâce à l'extension de ce dernier.

|}

Championnat de l'AF Braga 

 consécutif pour le Vitória Guimarães. 

|}

Championnat de l'AF Coimbra 

À la surprise générale l'União de Coimbra détrône L'Académica et remporte ainsi son  de l'AF Coimbra néanmoins l'União ne participe pas au championnat du Portugal. 

|}

Championnat de l'AF Lisbonne 

Le Sporting Portugal remporte son  de champion de Lisbonne. Le titre se décide lors du derby face aux rouges de Benfica pour le compte de la dernière journée. Les Lions, l'emporte 3 à 1 et deviennent ainsi champion.
 

|}

Championnat de l'AF Portalegre 

Le SL Elvas retrouve le championnat national grâce à .

|}

Championnat de l'AF Porto 

 pour le FC Porto.

|}

Championnat de l'AF Setúbal 

Le Vitória Setúbal, s'impose pour la .

Série A

|}
Série B

 
|}

Compétition

Résultats

Classement final 

|}

Leader journée par journée

Tableau d'honneur

Statistiques 

 Meilleure attaque : Sporting CP 123 buts
 Meilleure défense : CF Belenenses 31 buts 

 Plus mauvaise attaque : AD Sanjoanense 26 buts
 Plus mauvaise défense : AD Sanjoanense 118 buts

Meilleurs buteurs 

Fernando Peyroteo redevient pour la , meilleur buteur du championnat. .

Les champions du Portugal 

Sporting Clube de Portugal

Résumé de la saison 

 Cette saison est marquée par le passage de 12 à 14 clubs.

Bilan de la saison

Références

Voir aussi

Liens internes 

 Saison 1946-1947 de l’Associação Académica de Coimbra

Liens externes 
 Portugal 1946-47 sur leballonrond.fr
  sur wildstat.com
  sur desportoluso.no.sapo.pt
 Championnats régionaux sur rsssf.com

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
1946 au Portugal
Sport au Portugal en 1947